Шишко́ — українське прізвище. Відомі носії:

 Шишко Володимир Миколайович (1978—2015) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шишко Григорій Гордійович — український маляр-реаліст.
 Шишко Костянтин Михайлович — український поет, художник.
 Шишко Олександр Сергійович (1985—2014) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шишко Сергій Федорович — український маляр-пейзажист, Народний художник СРСР.

 Шишко (скеля) — скеля на Ай-Петринській яйлі в Криму.

Українські прізвища